Bardhan ist der Familienname folgender Personen:

 Ardhendu Bhushan Bardhan (1924–2016), indischer Politiker
 Pranab Bardhan (* 1939), indischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer